Das Pilot Pen Tennis 2005 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2005. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 19. bis 27. August 2005 in New Haven statt.

Im Einzel besiegte Lindsay Davenport im Finale Amélie Mauresmo mit 6:4 und 6:4. Das Endspiel im Doppel gewannen Lisa Raymond und Samantha Stosur mit 6:2, 7:66 und 6:1 gegen die Paarung Gisela Dulko/Marija Kirilenko.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Pilot Pen Tennis 2005 fand vom 19. bis 21. August 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel- und ein Platz für das Hauptfeld im Doppelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)